Нью́бери (англ. Newbery, Newbury) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Ньюбери, Джон (1713—1767) — английский издатель, в честь которого названа престижная литературная премия в области детской литературы — Медаль Джона Ньюбери.
 Ньюбери, Крис (род. 1982) — канадский спортсмен.
 Ньюбери, Стерлинг Прайс — американский изобретатель.
 Ньюбери, Стив (род. 1956) — валлийский снукерист.
 Ньюбери, Хорхе (1875—1914) — аргентинский авиатор, изобретатель, спортсмен.

Топонимы 
 Ньюбери — город в Великобритании.
 Ньюбери — город в штате Вермонт, США.

См. также 
 Ньюберри